Paolo De Ceglie – ex calciatore italiano
 Gianluca De Ceglie – personaggio de I soliti idioti
 Ruggero De Ceglie – personaggio de I soliti idioti